Le mot traductrice peut désigner :
 celle qui traduit, qui transpose dans une autre langue, qui effectue des traductions :
 le métier de traductrice est celui d'une professionnelle de la traduction de documents ou supports écrits : documents techniques (notices, modes d'emploi), documents commerciaux et économiques (contrats, lettres), textes littéraires (articles, livres) ; la traductrice peut également traduire des logiciels ou sites Internet, on parle alors de localisation de logiciels/de sites Internet ;
 au niveau professionnel, une « traductrice » de la langue orale (en simultané ou en consécutif) est appelée une interprète : interprète de conférence, guide-interprète. La traduction consiste à traduire un document écrit, tandis que l'interprétariat consiste à transposer oralement un discours ;
 en mécanographie, ce terme désigne un appareil qui traduit en clair, sous forme d'une ligne imprimée, le contenu d'une carte.

Voir aussi